Ходање 35 километара у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 24. јула 2022. на Хејвард филду.

На овом првенству ова дисциплина је била први пут на програму.

Земље учеснице 
Учествовало је 50 такмичара из 28 земаља.

  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у ходању на 35 км за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих атлетичара 2022. године у ходању на 35 км, пре почетка светског првенства (15. јул 2022.) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 24. јула 2022. године у 06:15 по локалном времену.,

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати ходања на 35 км на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Ходање на 20 км на Светском првенству у атлетици на отвореном